Игор (Игорь) Ангуло Альбонига (; ) — испанский футболист, игрок индийского клуба «Мумбаи Сити». Воспитанник футбольного клуба «Атлетик Бильбао». Играет на позициях левого вингера и центрального нападающего.

Карьера 
Ангуло является воспитанником клуба «Атлетик Бильбао». В 2002 году он из молодёжной команды клуба был переведён в фарм-клуб «Баскония», где отыграл сезон в Терсере. В марте 2003 года Игорь ненадолго был вызван тренером Юппом Хайнкесом в основной состав и 23 марта 2003 года дебютировал в Примере, выйдя на замену на последних минутах матча с «Сельтой». В сезоне 2003/2004 Ангуло сыграл ещё четыре матча за основной состав «Атлетика», в том числе одну встречу в Кубке УЕФА. Несмотря на подписание в октябре 2005 года нового трёхлетнего контракта с клубом, больше за «Атлетик» Игорь не выступал, проведя следующие четыре года в фарм-клубе «Бильбао Атлетик» и в аренде, сначала в «Химнастике», а затем во французском «Канне». Летом 2008 года после завершения контракта Ангуло покинул «Атлетик» на правах свободного агента.

В июле 2008 года Ангуло вместе с партнёром по «Атлетику» Аитором Рамосом перешёл в клуб «Эсиха» из Сегунды Б, с которым заключил контракт на два сезона. В январе 2010 года он, договорившись о досрочном расторжении контракта, и пошёл на повышение, став игроком «Нумансии», выступающей в Сегунде. Изначально соглашение было рассчитано на два с половиной года, но Ангуло уже в июле 2011 года решил покинуть клуб, поскольку не имел стабильного места в основном составе. Следующим его клубом стал «Реал Унион», за который он два года отыграл в Сегунде Б. В сезоне 2012/2013 Игорь с 13 забитыми голами стал лучшим бомбардиром команды.

В августе 2013 года Ангуло продолжил карьеру в кипрском клубе «Эносис». Хотя у футболиста было немало предложений от испанских клубов, он предпочёл впервые за карьеру выступать в основном составе команды из высшего дивизиона. После одного сезона на Кипре Ангуло перешёл в греческий «Аполлон Смирнис», где провёл удачный сезон, забив 14 голов в 30 матчах второго дивизиона. В июле 2015 года он перешёл в другой клуб из Греции, на этот раз представляющий Суперлигу, «Платаньяс».

В августе 2016 года 32-летний испанец снова сменил чемпионат и перешёл в польский «Гурник» из Забже. В сезоне 2016/2017 Ангуло с 17 забитыми голами стал лучшим бомбардиром Первой лиги и помог «Гурнику» выйти в Экстраклассу. Сезон 2017/2018 Игорь также начал на высоком уровне, забив в первых 15 турах чемпионата Польши 16 голов. Во второй половине сезона результативность Ангуло упала, он с 23 забитыми голами стал лишь вторым в рейтинге бомбардиров после соотечественника Карлитоса из краковской «Вислы». Также Будучи одним из лидеров «Гурника», Ангуло помог команде получить право на участие в Лиге Европы.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Эсиха»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Реал Унион»
Игроки ФК «Эносис»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Гоа»